De Grand Prix-wegrace van Italië 2006 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2006. De race werd verreden op 4 juni 2006 op het Circuit Mugello nabij Barberino di Mugello, Italië.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc
Andrea Iannone werd gediskwalificeerd omdat hij een ride through penalty negeerde. Manuel Hernández werd gediskwalificeerd omdat hij tijdens de race een stuk afsneed door de pitstraat, wat niet toegestaan is.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2006
Italië